HMS Nubian — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании; дано в честь племени нубийцев.

 HMS Nubian (1909) — эскадренный миноносец типа «Трайбл». Спущен на воду в 1909 году. Торпедирован 27 октября 1916 года. Уцелевшая часть использована для создания HMS Zubian.
 HMS Nubian (F36) — эскадренный миноносец типа «Трайбл». Спущен на воду в 1938 году, отправлен на слом в 1949 году.
 HMS Nubian (F131) — фрегат типа «Трайбл». Спущен в 1960 году. Потоплен в 1987 году в качестве корабля-цели.